Владимир Петрович Весенский (1934—2009) — советский журналист-международник, специалист по Латинской Америке.

Биография 
Родился в 1934 году. Окончил штурманский факультет 1-го Высшего военно-морского училища подводного плавания, служил штурманом на атомной подводной лодке «Ленинский комсомол». Затем окончил МГИМО.

1970—1979 годы — собкор по Латинской Америке в Республике Куба в газете «Комсомольская правда».

1980—1994 годы — сотрудник «Литературной газеты», собкор в Латинской Америке, обозреватель, главный редактор версии газеты на английском языке («Literary Gazette International»).

Выйдя в 1994 году на пенсию, работал представителем коммерческой фирмы в Латинской Америке.

Умер в 2009 году.

Творчество 
Публиковался в советской и зарубежной прессе (испано- и англоязычной), автор более 500 статей.

Автор нескольких публицистических книг о Латинской Америке.

В 2005 году прославился как организатор литературной мистификации — объявил о «воскрешении» Карлоса Кастанеды и издал от его имени книгу «Отшельник», пародирующую настоящие книги Кастанеды, что вызвало неоднозначную реакцию поклонников «учения дона Хуана».

Библиография 
 Латиноамериканская молодежь борется / В. П. Весенский, А. Д. Огородник. — Москва: Общество «Знание», 1970. — 48 с.
 В темноте дня и свете ночи… (Заметки журналиста о Латинской Америке). — Москва: Молодая гвардия, 1979. — 158 с.
 За легендой и былью вослед (Путешествия по Латинской Америке). — М.: Мысль, 1982. — 160 с.
 Огни больших городов (Очерки о Латин. Америке). — М.: Мысль, 1990. — 287 с.

Публикации 
Некоторые публикации в периодике:
 Шифровка «Сорро» (интервью с Николасом Сиргадо) // Вокруг света, № 12, 1980. — стр. 36-40
 Слово о Лиле Герреро (Памяти аргент., поэтессы , 1906 −1986) // Латинская Америка, № 3, 1988. — стр . 99
 Без любви человек стареет и… (О колумб. писателе Г. Гарсиа Маркесе) // Литературная газета, № 34-35, 2000. — стр. 14
 Россия не Чили, и не Япония тоже // Литературная газета, № 20-21, 2004

Киносценарии 
Автор сценариев художественных фильмов:
 1986 — Следы оборотня

В 2009 году Клубом журналистов и собкоров «Комсомольской правды» издан киносценарий «Я обязательно вернусь!».

Примечания

Источники 
 Владимир Весенский. Дополнительная информация // «Коммерсантъ», 13 июня 2020

Журналисты-международники
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Журналисты «Литературной газеты»
Выпускники Высшего военно-морского училища подводного плавания
Выпускники МГИМО
Латиноамериканисты